

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Plantation – città della Contea di Broward, Florida
 Plantation – CDP della Contea di Sarasota, Florida
 Plantation – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Plantation – tipo di suddivisione amministrativa del Maine

Musica 

 Plantation – casa discografica di musica country attiva negli anni '60 e '70 con sede a Nashvile, Florida

Storia 
 Plantation of Ulster – insediamento di coloni inglesi e scozzesi in Irlanda nel XVI secolo e nel XVII secolo